Сві́блово () — топонім на північному сході Москви.
 Свіблово — район Москви.
 Свіблово — дворянська садиба XVIII ст.
 «Свіблово» — станція Калузько-Ризької лінії Московського метрополітену.
 «Свіблово» — електродепо.